Boeckia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Malm 1871. Boeckia ingår i familjen Aoridae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Märlkräftor
Boeckia